Rabenturm bezeichnet:

Turm einer Stadtbefestigung
 Rabenturm Aschersleben
 Rabenturm Mühlhausen/Thüringen
 Rabenturm Wiener Neustadt